Табисо Мчуну (; род. 4 марта 1988, Дурбан, Квазулу-Натал, ЮАР) — южноафриканский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории. Среди профессионалов чемпион по версии WBC Silver (2019—н.в.), чемпион Северной Америки по версии NABF (2014), чемпион ЮАР (2008—2014), бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (2016) в 1-м тяжёлом весе.

На апрель 2021 года, лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 3-я и является 1-м среди южноафриканских боксёров первой тяжёлой весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций занял 1-ю строчку рейтинга WBC и 3-ю строку рейтинга WBO, — входя в топ-5 лучших боксёров первого тяжёлого веса всего мира.

Профессиональная карьера 
Мчуну дебютировал на профессиональном ринге в возрасте 19 лет в первой тяжёлой весовой категории в июле 2007 года в родной Южной Африке. В четвёртом поединке завоевал титул чемпиона ЮАР. В 2008 году завоевал Пан-Африканский титул по версии WBA.

В 2011 году провёл промежуточный бой в супертяжёлом весе с соотечественником Дэнни Вентером. Бой вышел самым сложным, и Мчуну с трудом выиграл его решением большинства судей. В следующем поединке Табисо Мчуну неожиданно проиграл нокаутом боксёру из Конго, Заку Мвекассе.

В 2012 году Мчуну дважды нокаутировал в первом раунде соотечественника Фло Симбу в рамках турнира «Последний Герой». Мчуну хотел провести реванш с Мвекассой, который так же принимал участие в этом турнире, но Зак проиграл в полуфинале Дейни Вентеру.

В декабре 2012 года Мчуну снова встретился с Дейни Вентером, которого тяжело победил в 2011 году. Второй бой прошёл уже в рамках первого тяжёлого веса в финале турнира «Последний Герой», и Мчуну победил нокаутом в 5-м раунде.

Бой с Эдди Чемберсом 
В августе 2013 года малоизвестный за пределами ЮАР Табисо Мчуну, который все свои бои провёл на родине, отправился в США навстречу с местным фаворитом Эдди Чемберсом. Чемберс, для которого этот бой стал дебютным в первом тяжёлом весе, впервые в карьере встретился с соперником, значительно превосходившем его в скорости. Но разница в скорости была не единственным вызовом для Чемберса в этом бою: соперник Эдди заставил его вести очень неудобный для него бой — бой первым номером. В роли агрессора Чемберс чувствовал себя неуверенно: его джеб против левши Мчуну не работал вообще, а удары правой очень редко достигали цели. Мчуну же, напротив, хорошо работал на контратаках, выигрывая раунд за раундом. По окончании боя все трое судей отдали победу Табисо Мчуну со счетом 97:93, 99:91 и 99:91. «Быстрый Эдди» смог донести до Мчуну всего 6 % из всех выброшенных джебов и 29 % силовых ударов.

Бой с Оланреваджу Дуродолой 
На 24 января 2014 года был запланирован бой за титул NABF cruiserweight против Гарретта Вилсона. Но последний получил травму и в быстром порядке ему была найдена замена в лице нигерийца Оланреваджу Дуродола. Мчуну победил по очкам боксёра из Африки. 6 июня 2014 года должен был состоятся поединок за интерконтинентальный титул по версии IBF с бразильцем, Хулио Сезаром Дос Сантосом , но за день до боя поединок был отменён.

20 сентября 2014 года, Мчуну победил по очкам американца, Гарретта Уилсона.

Претендентский бой с Илунгой Макабу 
16 мая 2015 года состоялся поединок двух лучших африканских боксёров за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC. Мчуну начал бой очень хорошо — много двигался, работал джебом, а в третьем раунде даже потряс Илунгу Макабу. После первых четырёх раундов Табисо лидировал на картах всех трех судей со счетом 40:36, 40:36 и 40:37. В дальнейшем Мчуну начал уставать, а Макабу, наоборот, только прибавил обороты. После восьми раундов на всех судейских картах ещё лидировал Мчуну, но разрыв по очкам сократился — 78:75, 77:75 и 77:76. Девятый и десятый раунды прошли при полном преимуществе Макабу и в одиннадцатом раунде Илунга Макабу закончил бой сильнейшим левым апперкотом — нокаут. Мчуну потерпел второе поражение в карьере.

Чемпионский бой с Александром Усиком 
17 декабря 2016 года Мчуну встретился с непобеждённым украинским чемпионом мира Александром Усиком (10-0) в бою за пояс по версии WBO. Первые два раунда пошли с преимуществом африканского боксёра, но Усик быстро выровнял ход поединка в свою пользу и нокаутировал Мчуну в 9 раунде. Этот поединок стал дебютом Усика в США.

Бой с Константином Беженару 
25 ноября 2017 год в Анкасвилле (США), в бою за титулы WBC International и WBC Continental Americas, единогласным решением судей (счёт: 91-98 и 92-97 — дважды) проиграл небитому молдаванину Константину Беженару (12-0), причём в 7-м раунде Мчуну побывал в нокдауне.

Бой с Ричардом Болотником 
23 июня 2018 года в Кемптон-Парке (ЮАР), досрочно техническим нокаутом в 6-м раунде победил опытного латвийца Ричарда Болотника (11-4-1).

Бой с Томасом Остхойзеном

Реванш с Томасом Остхойзеном

Бой с Денисом Лебедевым 
21 декабря 2019 года в Красноярске (Россия), единогласным решением судей (счёт: 120-107, 119-108, 115-112) победил экс-чемпиона мира россиянина Дениса Лебедева (32-2), и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в 1-м тяжёлом весе.

Бой с Евгением Тищенко 
27 марта 2021 года в Екатеринбурге (Россия), единогласным решением судей (счёт: 119-109, и 117-111 — дважды) победил бывшего Олимпийского чемпиона небитого россиянина Евгения Тищенко (8-0), и защитил титул чемпиона по версии WBC Silver (1-я защита Мчуну), став обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м тяжёлом весе.

Чемпионский бой-реванш с Илунгой Макабу 
Мчуну контролировал дистанцию, проваливал соперника, наказывал в контратаках. Чемпион грязнил, как и в первом бою: бил по затылку, старался ударить ниже пояса и очень уж норовил «случайно» приложиться по претенденту после гонга, но тот был начеку и увернулся. В следующей трёхминутке ответил той же монетой и попал. Макабу пришлось максимально взвинтить плотность боя, чтобы доносить хоть что-то до юркого претендента. Мчуну выбрасывал намного меньше, но действовал значительно эффективнее чемпиона. Ещё к экватору нокаутёр выглядел уставшим. В 5-м раунде Мчуну потряс Макабу правым контрхуком, а потом ещё и отметился ударом после гонга. Чемпион принялся вносить поправки в свой бокс, начал работать из-за джеба. Мчуну в ответ навязал возню в инфайтинге, а там уверенно перебивал Макабу. Временами претендент всё же действовал слишком пассивно. Мчуну был намного эффективнее, а его удары были значительно точнее и чище. В финальной трети поединка чемпион замедлился, поддерживать былую плотность схватки ему уже не удавалось. В ответ Мчуну временами теснил соперника, а контрить Макабу уже не составляло никакого труда. Вердикт судей: 115-113 Мчуну и 113-115, 112-116 — в ползу Макабу.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Табисо Мчуну — страница на сайте vRINGe.com
 Табисо Мчуну — страница на сайте Ringside24.com
 Новости на сайте AllBoxing.Ru

Боксёры ЮАР
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории